Fixed – cortometraggio del 2014 diretto da Burleigh Smith e Codey Wilson
 Fixed – film del 2017 diretto da Alonso Mayo
 Fixed – EP dei Nine Inch Nails del 1992
 Fixed – carattere tipografico